Drea de Matteo (1972-), actrice américaine 
 Ivano De Matteo (1966-), acteur et réalisateur italien.